Крејн има више значења:
 Округ Крејн (Тексас)
 Крејн (Монтана)
 Крејн (Орегон)
 Крејн (Тексас)
 Крејн (Индијана)
 Крејн (Мисури)